Орден Короны Италии () — орден Итальянского Королевства.

История ордена 

Учреждён Королём Италии Виктором Эммануилом II 20 февраля 1868 года в память объединения Италии. Орден был предназначен для награждения гражданских и военных лиц. После 1946 года заменён орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой». До 18 марта 1983 года, конца своей жизни, Король Умберто II продолжал награждать этим орденом.

В отличие от более древнего ордена Святых Маврикия и Лазаря, орденом Короны Италии могли награждаться не только католики. В иерархии орденов Италии орден Короны стоит ниже ордена Св. Маврикия и Лазаря, для награждения той или иной степенью ордена Св. Маврикия и Лазаря необходимо было иметь аналогичную степень ордена Короны.

Знаки ордена 

Знаки ордена состоят из креста белой эмали, плечи которого соединены золотыми савойскии узлами. В центре знака, находится круглый медальон с изображением Железной короны Ломбардских королей на синем фоне. С обратной стороны знака савойский орёл. Лента ордена красная с белой полосой.

Степени ордена 

 Кавалер Большого креста ордена Короны Италии ()
  Республика
  Королевство
 Великий офицер ордена Короны Италии ()
  Республика
  Королевство
 Командор ордена Короны Италии ()
  Республика
  Королевство
 Офицер ордена Короны Италии ()
  Республика
  Королевство
 Кавалер ордена Короны Италии ()
  Республика
  Королевство

Российские получатели ордена 
 Генерал Брусилов Алексей Алексеевич.
 Барон Визель Эмиль Оскарович (1866—1943) — художник, хранитель музея и действительный член Императорской Академии Художеств (с 1914), организатор международных художественных выставок.
 Адмирал Владимир Иванович Литвинов (5 мая 1857 года — 1919 год) — офицер Русского императорского флота, адмирал с 10 апреля 1916 года.
 Секретёв, Пётр Иванович — генерал-майор Русской императорской армии, первый командир 1-й Учебной автомобильной роты, пионер механизации русской армии.
 Пушкин Александр Александрович — генерал от кавалерии, сын Александра Сергеевича Пушкина.

См. также 
 Военные награды Италии

Примечания

Ссылки 
 
 

К
Орден Короны Италии
Рыцарские ордены в Италии